DFL steht für:
 David Florida Laboratory, Satellitenbau- und Testzentrum der Canadian Space Agency
 DeepFaceLab, Open-Source-Software zur Erstellung von Deepfakes
 Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt, ehemalige Forschungsstätte bei Braunschweig
 DFL – Deutsche Fußball Liga, Betriebsgesellschaft der Fußball-Bundesliga und der 2. Fußball-Bundesliga
 Druckfließen, Verfahren zum Entgraten von Bohrungen
 Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party, Partei im US-Bundesstaat Minnesota
 Bahnhof Flöha (DS100-Code)

Siehe auch:

Abkürzung